Ямново — деревня в Заволжском районе Ивановской области. Входит в состав Дмитриевского сельского поселения.

География 
Ямново находится у р. Покша.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в деревне Ямново проживает 10 человек (7 мужчин, 3 женщины)).

Примечания 

Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)